Il doppio femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Peng Shuai e Zheng Jie sono le detentrici del titolo che però hanno deciso di gareggiare separate. La prima farà coppia con Sabine Lisicki mentre la seconda farà coppia con Hsieh Su-wei. Quest'ultima coppia ha perso al primo turno contro Jamie Hampton e Anna Tatišvili, mentre l'altra coppia ha dato forfait.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno sconfitto in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 6-2, 7-5.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
 Andrea Hlaváčková /  Anastasija Rodionova (ritirate)

 Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (quarti di finale)  
 Julia Görges /  Vania King (secondo turno) 
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno) 
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2012
WTA Tour 2012